Мария Ирен Форнес (, 14 мая 1930, Гавана — 30 октября 2018, Нью-Йорк) — американский драматург и режиссёр кубинского происхождения.

Биография 
После смерти отца в 1945 с матерью и сестрами переехала в США. Занималась живописью в вечерней школе. В 1951 получила американское гражданство. В 1954 встретила модель , переехала с ней в Париж, где занималась живописью и увлеклась театром. Вернувшись в 1957 в Нью-Йорк, в 1959 познакомилась со Сьюзен Зонтаг, они стали подругами, их союз продлился семь лет. Начала писать, а потом и ставить пьесы. В 1960-х—1970-х была в гуще нью-йоркского художественного авангарда. Дружила с Норманом Мейлером, Джозефом Паппом и др.

Творчество 
Драматургия Форнес близка к театру абсурда, который соединяется у неё с отчетливой феминистской проблематикой. Выступала как актриса, в частности, сыграла в фильме Алехандро Ходоровского Обмененные головы (1957, по одноимённой новелле Томаса Манна).

Произведения 

 The Widow (1961)
 There! You Died (1963)
 The Successful life of 3: A skit for Vaudville (1965)
 Promenade, music by Al Carmines (1965)
 The Office (1966)
 The Annunciation (1967)
 A Vietnamese Wedding (1967)
 Dr. Kheal (1968)
 Molly’s Dream, music by Cosmos Savage (1968)
 The Red Burning Light, or Mission XQ3, music by John Vauman (1968)
 Aurora, music by John Fitzgibbon (1972
 The Curse of the Langston House (1972)
 Cap-a-Pie, music by José Raúl Bernardo (1975
 Washing (1976)
 Fefu and Her Friends (1977)
 Lolita in the Garden (1977)
 In Service (1978
 Eyes on the Harem (1979)
 Evelyn Brown (A Diary) (1980)
 Кровавая свадьба/ Blood Wedding (адаптация драмы Ф.Гарсиа Лорки (1980)
 Жизнь есть сон/ Life is a Dream, адаптация драмы Кальдерона (1981)
 A Visit (1981)
 The Danube (1982)
 Mud (1983)
 Sarita, music by Leon Odenz (1984)
 No Time (1984)
 The Conduct of Life (1985)
 Холодный воздух/ Cold Air, перевод и адаптация драмы В.Пиньеры (1985, премия Союза драматургов США)
 A Matter of Faith (1986)
 Lovers and Keepers, music by Tito Puente, Fernando Rivas (1986)
 Утопленник/ Drowning, адаптация скетча А.Чехова (1986)
 Art (1986)
 The Mothers (1986; revised as Nadine in 1989)
 Abingdon Square (1987)
 Дядя Ваня/ Uncle Vanya, адаптация драмы А.Чехова (1987)
 Hunger (1988)
 And What of the Night?, сб. одноактных пьес Hunger, Springtime, Lust, Nadine (1989, финалист Пулитцеровской премии)
 Oscar and Bertha (1992)
 Terra Incognita, музыка Роберто Сьерры (1992)
 Summer in Gossensass (1995)
 Manual for a Desperate Crossing (1996)
 Balseros (Rafters) (опера на основе Manual for a Desperate Crossing, music by Robert Ashley (1997)
 Письма с Кубы/ Letters from Cuba (2000)

Педагогическая деятельность 
Преподавала драматическое и сценическое искусство. Среди её учеников — драматург кубинского происхождения .

Признание 
Девятикратный лауреат премии Оби. Художественная премия губернатора штата Нью-Йорк (1990). Почётный доктор литературы Бейтс колледжа (1992). [ Премия ПЕН-Центра и Международного фонда театра] (2002) и др. награды. Член .

Литература 
 Bartolomucci Kent A. Maria Irene Fornes and her critics. Westport: Greenwood Press, 1996
 Moroff D.L. Fornes: theater in the present tense. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996
 Robinson M. The theater of Maria Irene Fornes. Baltimore: Johns Hopkins University, 1999
 Conducting a life: reflections on the theatre of Maria Irene Fornes/ Maria M. Delgado and Caridad Svich, eds. Lyme: Smith and Kraus, 1999
 Renganathan М. Understanding Maria Irene Fornes' theatre. Champaign: Common Ground, 2010
 Cummings S.T. Maria Irene Fornes. Abingdon; New York: Routledge, 2013

Ссылки 
 Персональный сайт
 На сайте Пьесы Бродвея

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Драматурги США
Театральные режиссёры США
Родившиеся в 1930 году
Родившиеся в Гаване